Vater des Ruhrgebietes bezeichnet:

 Friedrich Harkort (1793–1880), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Brepohl (Soziologe) (1893–1975), deutscher Soziologe und Volkskundler